Wajnberg:
 Markus Wajnberg
 Mieczysław Wajnberg

Zobacz też Weinberg